Насаф может означать:
 Насаф — название города Карши в Узбекистане.
 Насаф (футбольный клуб) — футбольный клуб.